Первый дивизион 1979 () — 37-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 22 апреля 1979 года и закончился 23 сентября 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1979
Фарерские острова
1979 год на Фарерских островах